Buonaccorso da Montemagno ist der Name folgender Personen:

* Buonaccorso da Montemagno der Ältere (zwischen 1313 und 1316–vor 1390), italienischer Politiker und Dichter
 Buonaccorso da Montemagno der Jüngere (1391 oder 1393–1429), italienischer Humanist